Dix-Sept-Août ou XVII-Août ou 17-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

17 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération de Chartres et de sa région (dont Denonville), en Eure-et-Loir ; 
 Libération de Châteaudun et de sa région (Cormainville, Courbehaye), en Eure-et-Loir ; 
 Combats meurtriers du Maquis au Bousquet-d'Orb dans l'Hérault ;
 Libération de Cahors, dans le Lot.
 Départ du dernier convoi de déportation.
 Autres dates ou lieux : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 17 de Agosto » ou « Diecisiete de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 17 de Agosto, à La Paz, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
17